През 2008 г. ще се проведе второто издание на турнира по снукър Шанхай мастърс. Турнирът се провежда между 29 септември и 5 октомври в Shanghai Grand Stage в Шанхай, Китай и е спечелен от квалификанта Рики Уолдън, който побеждава във финалния мач Рони О'Съливан с 10 – 8 фрейма. Това е първа победа в ранкинг турнир за Уолдън в кариерата! С победата си той прекъсва положителната серия на световния шампион Рони О'Съливан и възможността му да спечели 3-ти пореден турнир.

Турнирът е включен за втори път в ранкинг системата, поради огромния интерес на играта снукър в Китай и поради големия брой китайски играчи в ранглистата през последните години.

Резултати

Квалификационен кръг (9) 

 Квалификациите се провеждат в периода (2 – 5 септември) в Pontin's Prestatyn (Уелс, Обединеното кралство).

Резултати от Wildcard кръга (9) 
Срещите се изиграват на 29 септември

Основна схема 

* Доминик Дейл участва в първи кръг като шампион на Shanghai Masters 2007

Сенчъри брейкове 
В състезанието са постигнати 26 сенчъри брейка.

Шанхай мастърс